Agnieszka Kaczmarczyk
 Alojzy Kaczmarczyk
 André Kaczmarczyk
 Bogusław Kaczmarczyk
 Jan Kaczmarczyk
 Jarosław Kaczmarczyk
 Jarosław Kaczmarczyk 
 Józef Kaczmarczyk
 Józef Kaczmarczyk
 Józef Kaczmarczyk
 Kazimierz Kaczmarczyk
 Michał Kaczmarczyk
 Michał Roch Kaczmarczyk
 Norbert Kaczmarczyk
 Paweł Kaczmarczyk
 Rafał Kaczmarczyk
 Stanisław Kaczmarczyk
 Wanda Kaczmarczyk-Fukała
 Zdzisław Kaczmarczyk
 Zygmunt Kaczmarczyk